Stazzemesi – abitanti di Stazzema (Stazzema)
Stazzemesi – abitanti di Stazzema